Meisje, een vrouwelijk kind of een dochter of een (ongetrouwde) jonge vrouw
 Meisje (film), een Belgische film uit 2002
 Meisje (Zo Lelijk Als De Nacht), een nummer uit 1997 van DJ Madman

Zie ook 
 Meisjes (doorverwijspagina)